

Patronyme

Familles 
 Famille Bontemps, famille originaire de Marseille et fixée à Paris au milieu du , anoblie par lettres patentes en 1650. Plusieurs de ses membres furent premier valet de chambre ordinaire du roi et jouirent d'une grande influence à Versailles sous Louis XIV et Louis XV. Elle s'éteignit en postérité masculine en 1766.
 On trouve en France dans différentes régions d'autres familles du nom de Bontemps (nobles ou non-nobles) qui ne sont reliées entre elles par aucune source. Dans Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du  Gustave Chaix d'Est-Ange mentionne les familles :
 Bontemps de Mensignac (Périgord) : "d'azur à une cloche d'argent bataillée de sable au chef cousu de gueules chargé d'un croissant d'argent surmonté d'une étoile d'or", (éteinte).
 Bontemps de Saint-Cernin (Franche-Comté) : "de gueules à un chevron d'argent chargé de deux aiglettes d'azur affrontées et accompagné de trois croisettes pattées d'argent", (éteinte).
 Bontemps-Dubarry (Périgord), (éteinte).
 Bontemps de Montreuil (Normandie) : "d'azur à un chevron d'or accompagné en chef d'une grappe de raisin et d'une gerbe de même et en pointe d'une corne d'abondance d'argent", (éteinte).
 Gustave Chaix d'Est-Ange écrit :
 « Les journaux mondains de  ont signalé le décès à Amboise à l'âge de quatre-vingt quatorze ans d'une comtesse Bontemps de Morsance dont le mari dernier de son nom aurait appartenu à la famille dont il vient d être parlé. Il n'est question de cette prétendue branche des Bontemps dans aucune des généalogies mentionnées plus haut ».
 « On trouve encore qu'un notaire Jean Nicolas Bontemps né à Paris en 1777, capitaine d'infanterie fut créé chevalier de l'Empire par lettres patentes du  et reçut les armoiries suivantes : "Parti au 1 coupé de sable à un croissant contourné d'argent et d'argent à une fleur de pensée au naturel au 2 d'azur à une fortune au naturel sur sa roue d'or tenant élevé au-dessus de sa tête un voile d'argent à la champagne de gueules chargée du signe des chevaliers légionnaires ».
Le vicomte Albert Révérend dans l' Armorial du premier empire ne relie ce Jean-Nicolas Bontemps à aucune famille connue du nom de Bontemps.

Personnages 
 Alexandre Bontemps, membre le plus connu de la famille précédente ;
 Arna Bontemps (1902-1973), poète et écrivain américain ;
  ;
 Charles-Auguste Bontemps (1893-1981), militant et écrivain libertaire français ;
 Dominique Bontemps (né en 1946), ancien international français de rugby à XV ;
 Didier Bontemps (1959- ), auteur et illustrateur français de bande dessinée ;
 Doriane Bontemps (1967-), patineuse artistique française de danse sur glace ;
  ;
 François Julien Bontemps (1892-1961), connu sous le nom de Bill-Bocketts, Bill Bocket ou Bilboquet, acteur français ;
 Georges Bontemps (1799-1883), ingénieur et industriel verrier français ;
 Irina Konstantinova-Bontemps (née en 1976), véliplanchiste bulgare, épouse de Julien Bontemps ;
 Jacques Bontemps, journaliste et critique de cinéma français ;
 Jean Bontemps (), pirate français ;
 Julien Bontemps (né en 1979), véliplanchiste français ;
 Lili Bontemps (1921-1979), chanteuse et actrice française ;
 Napoléon Joseph Louis Bontemps (1813- 1872), haut-fonctionnaire de la Marine et administrateur colonial français ;
 Paul Bontemps (1902-1981), athlète français ;
 Pierre Bontemps (vers 1507-1568), sculpteur français ;
 Pierre Charles Bontemps (1777-1840), général français ;
 René Bontemps (1905-1951), syndicaliste français ;
 Roger Bontemps (1914-1992), acteur français ;
 Ron Bontemps (1926-2017), joueur américain de basket-ball.

Autres 
 Bontemps African American Museum, musée de la ville d'Alexandria (Louisiane), nommé en l'honneur d'Arna Bontemps, dont c'était la maison de naissance,
 Halte de Bontemps, ancienne gare ferroviaire française en Haute-Garonne, 
 Hôtel Bontemps, édifice d'époque Renaissance à Belvès (Dordogne),
 Lac Bontemps, un lac de la Grande Terre, l'île principale des Îles Kerguelen,
 Le Colonel Bontemps, film muet français réalisé par Louis Feuillade en 1915
 Madame Bontemps, une des deux vieilles dames, personnages du roman À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust.

Voir aussi 
 Ordre du Bon-Temps
 Bon temps rouler

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme